José Agustín Goytisolo (1928-1999), écrivain, traducteur et poète espagnol
 Juan Goytisolo (1931-2017), écrivain espagnol, frère du précédent
 Luis Goytisolo (1935-), écrivain, journaliste et scénariste espagnol, frère des précédents